Jean-Guillaume est duc de Saxe-Weimar de 1572 à 1573.
 Jean-Guillaume est duc de Clèves, de Juliers et de Berg de 1592 à 1609.
 Jean-Guillaume est électeur palatin de 1690 à 1716.
 Jean-Guillaume est duc de Saxe-Eisenach de 1698 à 1729.
 Jean-Guillaume-Friso est prince d'Orange de 1702 à 1711.